La Sibille est un bateau luxueux datant de 1899 qui fait naufrage dans la nuit du  avec 360 personnes à son bord.

Les canots de sauvetage :
 8 canots pouvant comporter 50 personnes ;
 2 canots d'une capacité de 30 personnes.

Au total 60 personnes pourront être sauvées.

Le naufrage

Le , la mer est très mauvaise, de très grosses vagues cognent le navire et menacent de le coucher. Soudain un paquet qui retient des barres de fer casse et brise la coque. En 10 minutes les chambres des marins et les cales sont totalement inondées. Un canot de 50 personnes est mis à la mer avec 32 personnes puis se fait engloutir. Un autre canot de 50 personnes commence à descendre ; une grosse vague tranche les cordes; le canot tombe, se renverse et une autre vague l'engloutit. Les deux canots de 30 personnes sont mis à l'eau ; seul ces canots survivront au naufrage. Le bateau coule vers minuit

Lien interne 
Liste de naufrages

Nom de bateau
Bateau à passagers
Bateau lancé en 1899
Épave